Carrollton kan syfta på:

Carrollton, Alabama
Carrollton, Georgia
Carrollton, Illinois
Carrollton, Kentucky
Carrollton, Mississippi
Carrollton, Missouri
Carrollton, Ohio
Carrollton, Texas